Maimire peut désigner :

 Maimire, un synonyme de Mecolaesthus, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Pholcidae ;
 Maimire, une localité de la paroisse civile de Fréitez, de la municipalité de Crespo dans l'État de Lara au Venezuela.

Homonymie de toponyme
Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)
Pholcidae